Hempel pode ser:

Adolph_Hempel (1870-1949), naturalista estadunidense naturalizado brasileiro;
Carl Gustav Hempel
9820 Hempel 

Desambiguação